Сарос — многозначный термин. Может означать:
 Сарос — река в Каппадокии, ныне Сейхан.
 Саросский залив — залив в Эгейском море.
  — острова в Эгейском море, принадлежащие Турции.
 Сарос — остров в Эгейском море, ныне Сарья.
  — древний город (полис) в Эгейском море.
  — комитат Венгерского королевства.
  — село в подчинении города Думбрэвени в Румынии.
 Шариш — историческая область Словакии.
  — село в жудеце Брашов в Румынии.
  — коммуна в жудеце Брашов в Румынии.
 Сарос — в астрономии интервал времени.
 Сарос, Юусе (род. 1995) — финский хоккеист.
  — потомки освобождённых рабов в Нигерии.

См. также 
 Сар
 Саро